Chaytor ist der Familienname folgender Personen:

 David Chaytor (* 1949), britischer Politiker
 Edward Chaytor (1868–1939), neuseeländischer Generalmajor